Phantomas steht für:

 Phantomas (Filmreihe), deutsche Kriminalfilmserie von 1916 bis 1920
 Phantomas (Computerspiel), zweiteilige Jump-’n’-Run-Computerspielreihe
 Fantômas, Hauptfigur einer französischen Krimi- und Filmreihe

Siehe auch:
 Fantomas